Saturniinae — подсемейство павлиноглазок, представители которого распространены повсеместно. Около 500 видов.

Классификация 
В подсемейство включают следующие роды:

 Actias 
 Adafroptilum 
 Agapema
 Antheraea
 Antherina 
 Antistathmoptera
 Archaeoattacus
 Argema 
 Athletes 
 Attacus 
 Aurivillius
 Bunaea 
 Bunaeopsis 
 Caligula
 Callosamia
 Calosaturnia 
 Ceranchia 
 Chrysodesmia 
 Cinabra 
 Cirina 
 Copaxa
 Coscinocera
 Cricula
 Decachorda 
 Eochroa 
 Eosia 
 Epiphora 
 Eriogyna 
 Eudaemonia 
 Eupackardia
 
 Gonimbrasia 
 Graellsia
 
 Gynanisa 
 Heniocha 
 Holocerina 
 Hyalophora
 Imbrasia
 Lemaireia
 Leucopteryx 
 Lobobunaea
 Loepa
 Loepantheraea 
 Melanocera 
 Neodiphthera 
 Neoris
 Opodiphthera
 Pararhodia 
 Parusta 
 Perisomena
 Protogynanisa 
 Pselaphelia 
 Pseudantheraea 
 Pseudaphelia 
 Pseudimbrasia 
 Pseudobunaea 
 Rhodinia 
 Rohaniella 
 Rothschildia
 Samia
 Saturnia
 Sinobirma 
 Syntherata
 Tagoropsis 
 Ubaena 
 Urota 
 Usta

Примечания

Ссылки 
 Рода на страничке ftp.fi.xemacs.org.

Павлиноглазки
Подсемейства насекомых